"Casasco" pode significar:
 Casasco, comuna italiana do Piemonte
 Camerano Casasco, comuna italiana do Piemonte
 Casasco d'Intelvi, comuna italiana da Lombardia

Desambiguações de topônimos